Vargem Grande pode se referir às seguintes localidades brasileiras:

 Municípios
 Vargem Grande - município do Maranhão
 Vargem Grande Paulista - município do estado de São Paulo
 Vargem Grande do Sul - município do estado de São Paulo
 Vargem Grande do Rio Pardo - município do estado de Minas Gerais
 Vargem Grande - antigo nome do atual município de Belmiro Braga, Minas Gerais
 Vargem Grande - antigo nome do atual município de Caetés (Pernambuco)

 Outros
 Vargem Grande (bairro do Rio de Janeiro) - bairro do Rio de Janeiro
 Vargem Grande (Florianópolis) - localidade do interior da ilha de Santa Catarina, no município de Florianópolis
 Colônia Vargem Grande - colônia germânica no interior do município de Santo Amaro da Imperatriz
 Vargem Grande (bairro de São Paulo) - bairro da cidade de São Paulo

Desambiguações de topônimos